Waardenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Jacques Waardenburg (1930–2015), niederländischer Theologe, Schriftsteller sowie Religions- und Islamwissenschaftler
 Milan van Waardenburg (* 1994), niederländischer Musicaldarsteller
 Petrus Johannes Waardenburg (1886–1979), niederländischer Augenarzt und Genetiker

Waardenburg ist der Name des folgenden Ortes:
 Waardenburg (West Betuwe), Ortsteil in der Gemeinde West Betuwe, Provinz Gelderland, Niederlande

Siehe auch:
 Waardenburg-Syndrom
 Wardenburg